Wolseong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Wolseong-dong, Gyeongju, stadsdel i Gyeongju, Norra Gyeongsang, 
 Wolseong-dong, Daegu, stadsdel i Daegu,